El municipio de Eden (en inglés: Eden Township) es un municipio ubicado en el condado de Ness en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 71 habitantes y una densidad poblacional de 0,27 personas por km².

Geografía 
El municipio de Eden se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 266.36 km², de la cual 266,36 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 71 personas residiendo en el municipio de Eden. La densidad de población era de 0,27 hab./km². De los 71 habitantes, el municipio de Eden estaba compuesto por el 97,18 % blancos y el 2,82 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Ness